Jing’an ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Er bezeichnet:

 den Kreis Jing’an (Yichun) (靖安县) der Stadt Yichun in der Provinz Jiangxi;
 den Stadtbezirk Jing’an (Shanghai) (静安区) der Stadt Shanghai;
 den Stadtbezirk Jing’an (Magong) (井垵里) der Stadt Magong auf den Pescadoren-Inseln der Republik China;
 die Großgemeinde Jing’an (Changli) (靖安镇) des Kreises Changli der Stadt Qinhuangdao  in der chinesischen Provinz Hebei;
 die Großgemeinde Jing’an (Doumen) (井岸镇) des Stadtbezirks Doumen der Stadt Zhuhai in der Provinz Guangdong;
 die Gemeinde Jing’an (Ganzhou) (靖安乡) im Stadtbezirk Ganzhou von Zhangye in der chinesischen Provinz Gansu;
 die Gemeinde Jing’an (Jingyuan) (靖安乡) im Kreis Jingyuan der Stadt Baiyin in der chinesischen Provinz Gansu;
 die Gemeinde Jing’an (Kaijiang) (靖安乡) im Kreis Kaijiang der Stadt Dazhou in der chinesischen Provinz Sichuan;
 die Gemeinde Jing’an (Zhaoyang) (靖安乡) im Stadtbezirk Zhaoyang der Stadt Zhaotong in der chinesischen Provinz Yunnan;
 das Straßenviertel Jing’an (Qixia) (靖安街道) im Stadtbezirk Qixia der Stadt Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu;
 das Dorf Jing’an (Masanjia) (静安村) des Straßenviertels Masanjia im Stadtbezirk Yuhong der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning.